Bichwil () ist eine Ortschaft und eine Ortsgemeinde in der politischen Gemeinde Oberuzwil im Wahlkreis Wil des Ostschweizer Kantons St. Gallen. Bichwil liegt südlich von Uzwil abseits der Hauptstrassen und umfasst das Dörflein Riggenschwil und mehrere Weiler, darunter Eppenberg.

Geschichte 
Die ältesten archäologischen Funde aus Bichwil stammen aus der Römerzeit. Auf dem Eppenberg wurde nahe dem Burgstall eine Münze des römischen Kaisers Magnentius (350–353) gefunden. Deswegen wird vermutet, dass auf dem Eppenberg ein römischer Wachturm stand.

Bichwil wurde 865 als Pichilinwilare urkundlich erwähnt. Südlich von Bichwil standen die Burg der Edlen von Eppenberg, die 1521 niederbrannte, und die 1222 erwähnte Chreienburg. Die Eppenberg waren die Gerichtsherren von Bichwil, das 1624 von den Edlen Giel von Glattburg und von Thurn erworben wurde. Ab 1483 unterstanden dieses Gericht dem fürstäbtischen Vogt von Schwarzenbach. 1798 wurden die Munizipalgemeinden Oberuzwil, Bichwil und Niederglatt errichtet und 1803 bzw. 1804 zur Politischen Gemeinde Oberuzwil zusammengeschlossen.

Bichwil war mit der 1355 erwähnten Kapelle St. Mauritius Teil der Pfarrei Jonschwil. Bichwil bildete 1771 eine eigene katholische Pfarrei.
Der Bau der Kirche verzögerte sich jedoch infolge der Revolutionszeit, so dass die Pläne erst 1808/09 umgesetzt wurden.
Die Kirche war nur mit dem Allernötigsten ausgestattet, Glocken, Seitenaltäre und die Orgel folgten erst 1833 bis 1859. 1908 wurde die Kirche erweitert und im Innern der Baustil vom Klassizismus zur Neu-Renaissance geändert.

In den letzten Jahren entwickelte sich Bichwil zum Wohnort von Pendlern und das Siedlungsgebiet wuchs mit dem von Oberuzwil zusammen.

Bildung und Infrastruktur 
Im Schuljahr 2019/20 besuchten 40 Kinder den Kindergärten und 109 die Primarschule in Bichwil.

Bichwil wird im öffentlichen Verkehr von der Postautolinie Flawil–Niederuzwil im Halbstundentakt bedient.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort im Kanton St. Gallen
Oberuzwil